bodziec (fizjologia)
 bodziec (psychologia)
 bodziec (behawioryzm)
 bodziec podprogowy

Nazwa dwóch herbów szlacheckich:
 Bodziec (herb z nobilitacji w 1765)
 Bodziec (herb z nobilitacji w 1843)